Nuci se poate referi la:

 Nuci, fructele copacului de nuc
 Nuci, sat în județul Călărași
 Nuci, sat în județul Ilfov

Toponime românești